Ян Лесли Лунд (; род. 20 мая 1971, Эсбьерг, Дания) — датский гандбольный тренер.

Биография 
Ян Лесли начал тренерскую карьеру в 2000 году в датском мужском гандбольном клубе клубе «Морс-Тю».

В 2010 году с женским гандбольным клубом «Раннерс» выиграл Кубок ЕГФ, а в 2012 году привёл команду к победе в чемпионате Дании.

С 2014 по 2016 год работал главным тренером гандбольного клуба «Ростов-Дон». Выиграл с ростовским клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В ноябре 2016 года покинул «Ростов-Дон» (по информации СМИ из-за неудачного выступления клуба в Лиге чемпионов ЕГФ и конфликта с одним из лидеров команды Анной Сень). После этого вернулся в Данию, где возглавил мужской клуб «Эсбьерг».

В июне 2019 года стал главным тренером женского гандбольного клуба ЦСКА.

Достижения 
 Обладатель Кубка ЕГФ 2010
 Чемпион России 2015
 Серебряный призёр чемпионата России 2016
 Двукратный обладатель Кубка России (2015, 2016)
 Двукратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016)
 Чемпион Дании 2012
 Двукратный серебряный призёр чемпионата Дании (2010, 2011)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте клуба ЦСКА

Гандболисты Дании
Гандбольные тренеры Дании
Тренеры ЖГК «Эсбьерг»
Тренеры ЖГК «Ольборг»
Тренеры ЖГК «Раннерс»
Тренеры ГК «Ростов-Дон»
Тренеры ЖГК ЦСКА